Toponímia:
 South Bend (Indiana), localitat estatunidenca
 South Bend (Nebraska), localitat estatunidenca
 South Bend (Washington), localitat estatunidenca